Александар III Шкотски (Roxburgh, 4. септембар 1241- Фајф, 19. март 1286) је био краљ Шкотске од 1249. до 1286. Био је син Александра II и Марије од Кусија.

Последњи је успешни владар који је потицао од Малколма III (владао 1058−1093, који је успео да учврсти краљевску власт у Шкотској. Кад је умро, оставио је Шкотску независну, уједињену и просперитетну, тако да се на период његове владавине гледа као на златно доба, јер је након његове смрти Шкотска ушла у дуготрајни, крвави сукоб с Краљевином Енглеском.

Биографија 
Александар је био син јединац краља Александра II који је владао од 1214. до 1249. Имао је само седам година, кад је формално ступио на престо, а десет кад су га 1251. оженили за једанаестогодишњу кћер енглеског краља Хенрија III Маргарету (умрла 1275).

Његов таст Хенрy III се тим браком хтио дочепати власти над Шкотском, па је одмах почео са заверама на шкотском двору. Његови симпатизери затворили су 1255. Александра, али су они након двије године владања, морали напустити двор, јер су их надвладали шкотски националисти, који су брижно чували Александра да одрасне и преузме власт -1262.

Александар је 1263. успио одбити инвазију норвешког краља Хокона IV, који је владао острвима уз западну обалу Шкотске. Након тог је Хоконов син краљ Магнус VI - 1266. препустио Александру Хебриде и Острво Мен.

Александар III је погинуо је 1286. кад му је коњ пао с литице. Како су му деца већ прије тога умрла, на престолу га је наслиједила његова унука Маргарета, звана Норвешка дјевица која је већ 1290. умрла.

Породично стабло 

Рођени 1241.
Умрли 1286.
Династија Данкелд
Шкотски краљеви